3987 Wujek –  asteroide della fascia principale 
 Jakob Wujek – gesuita polacco